Girl Talk – album Moniki Borzym z 2011 roku
 Girl Talk – album Kate Nash z 2013 roku
 „Girl Talk / The Speed Star” – singel Namie Amuro z 2004 roku